Landstingsvalet 2002 var ett landstingsval i Sverige som hölls i samband med de två andra allmänna valen, valen till riksdagen och kommunfullmäktige.

Valresultat

Övriga partier som fick mandat 
 Norrbottens sjukvårdsparti, 17 mandat
 Sjukvårdspartiet i Värmland, 15 mandat
 Sjukvårdspartiet-Folkets vilja, 6 mandat
 Sjukvårdspartiet i Gävleborg, 5 mandat
 Sjukvårdspartiet i Västernorrland, 5 mandat
 Sjukvårdspartiet i Jämtland, 3 mandat
 SPI Välfärden, 3 mandat

Källor 
 Resultat landstingsval 2002 Valmyndigheten

2002
val 2002
2002 i Sverige